Pau de Praga (1635), signada el 30 de maig de 1635 entre Ferran II, i la majoria dels estats protestants de l'Imperi.
 Pau de Praga (1866), signada el 23 d'agost de 1866, va posar fi a la guerra Austro-prussiana.